Arnedo puede referirse a:
 Valdearnedo, localidad del municipio de Carcedo de Bureba, provincia de Burgos.
 Arnedo (Valle de Valdebezana), localidad del municipio de Valle de Valdebezana, provincia de Burgos.
 Arnedo, municipio de La Rioja.
 El Villar de Arnedo, municipio de La Rioja.